Natalie Brown peut désigner :
 Natalie Brown (1973-), actrice canadienne ;
 Natalie Brown, (1979-), boxeuse américaine et jamaïcaine.